Maurice Deprez ist der Name folgender Personen:

* Maurice Deprez (Eishockeyspieler) (* 1886; † unbekannt), belgischer Eishockeyspieler
 Maurice Deprez (Rennfahrer) (1890–1970), französischer Automobilrennfahrer